De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1999 werd op 26 januari 2000 gehouden in het casino van Oostende. Lorenzo Staelens won de voetbaltrofee met 180 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Dirk Abrams en Birgit Van Mol, geassisteerd door Luk Alloo.

De prijsuitreiking
De 35-jarige Lorenzo Staelens voorspelde op voorhand dat zijn grote concurrent Jan Koller zou winnen. Maar uiteindelijk ging Staelens zijn ploegmaat van RSC Anderlecht met 22 punten vooraf. Voor Staelens, die niet aanwezig was tijdens de ceremonie die live op VTM werd uitgezonden, was het een grote verrassing. Toen hij in 1994 de Gouden Schoen verloor aan Gilles De Bilde besloot Staelens nooit meer terug te keren naar het gala van de Gouden Schoen. Daarom bracht tv-presentator Luk Alloo hem een bezoekje tijdens de uitzending. Net voor het uitreiken van de prijs werd Staelens door Alloo met een helikopter naar Oostende gevlogen. Staelens ontving de trofee uit handen van Branko Strupar, de laureaat van 1998.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1999